Anguita puede referirse a:

Anguita, un municipio de la provincia de Guadalajara, en España.

Personas 
Personas que lleven el apellido Anguita:

Julio Anguita González, político español.
Julio Anguita Parrado, periodista español, hijo del anterior.
Francisco Anguita Virella, geólogo español.
Eduardo Anguita, periodista argentino.
 Manuel Anguita Peragón, político español.
 Eduardo Anguita Cuéllar, poeta chileno.